Cyan kommt mit mehreren Bedeutungen vor:

 Cyan als Farbe 
 die Kurzform für die chemische Verbindung Dicyan
 die Spieleentwicklungs-Firma Cyan Worlds
 die Gitarrenfirma Cyan Guitars
 die Cybersecurityfirma cyan AG
 der Sänger Cyan (siehe The Eternal Afflict und Cyan Kills E.Coli)
 die US-amerikanische Rockband Cyan (Band)
 Dein Cyan, eine deutschsprachige Hip Hop-Band

Siehe auch das etymologisch verwandte Zyankali.

Abkürzung